Acinonychini (гепарди) — триба ссавців з родини котових (Felidae). На основі нових молекулярних доказів було виділено кластер родів гепард (Acinonyx), пума (Puma) і ягуарунді (Herpailurus) в трибу Acinonychini. 

Сліди пумоподібних істот, датовані пізнім пліоценом і раннім плейстоценом, знайдені в кількох місцях Євразії, наприклад, Puma pardoides і Acinonyx pardinensis. Група Acinonychini має євразійське походження й емігрувала до Північної Америки ≈ 4,9 Ma, де породила рід Miracinonyx. Предки сучасних пум проникли далі в Південну Америку. Зрештою Puma concolor колонізувала, спустошену внаслідок плейстоценового вимирання мегафауни, Північну Америку зовсім недавно, 8–10 ka. Найстарішим скам'янілостям ягуарунді менше ніж 0,5 Ma; з цього можна зробити висновок, що це наймолодший вид (хоча наведена нижче кладограма вказує на інше). Роди пума, ягуарунді і споріднений з пумою американський гепард північноамериканського походження. Сучасні три види різняться за розмірами — від 3–10 кг ягуарунді до 80 кг пуми. Населяють вони різні середовища: ліси, гори, савани, пустелі. Всі види мають очі з круглими зіницями.

Сучасний видовий склад

Систематика Acinonychini 

 рід Herpailurus Severtzov, 1858
 Herpailurus yaguarondi (É. Geoffroy, 1803)
 рід Puma Jardine 1834
 Puma concolor (Linnaeus, 1771)
  Puma pardoides Owen, 1846
 † Puma pumoides (Castellanos, 1956)
 рід † Miracinonyx Adams 1979
 † Miracinonyx trumani (Orr, 1969)
 † Miracinonyx inexpectatus (Cope, 1895)
 рід Acinonyx Brookes, 1828
 Acinonyx jubatus Schreber, 1775
 † Acinonyx aicha Geraads, 1997
 †Acinonyx intermedius Thenius, 1954 = Acinonyx pardinensis intermedius
 † Acinonyx pardinensis Croizet e Joubert, 1828
 рід † Sivapanthera Kretzoi, 1929 (альтернативно розглядається як підрід Acinonyx)
 Sivapanthera potens Pilgrim, 1932
 Sivapanthera pleistocaenicus Zdansky, 1925
 Sivapanthera linxiaensis Qiu et al., 2004
 Sivapanthera brachygnathus Lydekker, 1884
 Sivapanthera padhriensis Ghaffar & Akhtar, 2004

Кладограми 
Ліворуч спрощена кладограма за Беллані, 2020; праворуч кладограма за Верделін та ін., 2010

Примітки

Джерела 
  
  
  
 
 
 
 
 

Котові
Триби ссавців